ML:
 ML — семейство строгих языков функционального программирования с развитой полиморфной системой типов и параметризуемыми модулями.
 ML — () язык разметки. Например, в аббревиатурах HTML, XML.
 ML — код ИАТА авиакомпании Midway Airlines.
 Машинное обучение ().
 ML — Марксизм-ленинизм.
 ML — общепринятое обозначение монослоя.
 ML — манга для гомосексуальных мужчин в Японии, также известная как .
 ml — (сокр. от ), международное обозначение единицы объёма миллилитр. 
.ml — доменная зона Мали.

Автомобили 
ML - неофициальное название мерседеса M-класса.

См. также